A Hannoveri-házban két királyi hercegnő is viselte ezt a nevet:

 Sarolta Auguszta hercegnő (1766–1828), III. György brit király leánya, házassága révén Württemberg királynéja
 Sarolta Auguszta hercegnő (1796–1817), IV. György brit király leánya, Wales hercegnője, az Egyesült Királyság és Hannover trónörökösnője, házassága révén szász–coburg–saalfeldi hercegné.